türkmén nyelv
 türkmén nép
 Türkmenisztán
 
 türkmén ábécé